Се́льское поселе́ние Волчёнковское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение), существовавшее в Наро-Фоминском муниципальном районе Московской области с 2005 по 2017 год.

Образовано в 2005 году, включило 47 населённых пунктов позже упразднённых Афанасьевского и Назарьевского сельских округов.

Административный центр — деревня Волчёнки.

Глава сельского поселения — Слепцов Николай Анатольевич.

Географические данные 
Общая площадь — 296,45 км².

Сельское поселение Волчёнковское расположено на западе Наро-Фоминского района. Сельское поселение граничит с:
 сельским поселением Веселёвское (на западе),
 городским поселением Верея (на северо-западе и севере),
 сельским поселением Ташировское (на северо-востоке),
 Боровским районом Калужской области (на юго-востоке и юге).

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 47 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Наро-Фоминского района
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году